Santon kan syfta på följande platser:

Isle of Man 

 Santon, Isle of Man,

Tjeckien 

 Santon (kulle), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar